Э́мбер Ро́уз Тэ́мблин (; 14 мая 1983, Санта-Моника) — американская актриса и поэтесса.

Биография 
Дочь актёра Раса Тэмблина и крестница актёра Дина Стоквелла Эмбер Тэмблин родилась 14 мая 1983 года в городе Санта-Моника, Калифорния. После успешного выступления в спектакле «Пеппи Длинный Чулок» Эмбер была замечена агентами. На заре своей карьеры она снялась в фильмах «Мальчишник наоборот» и «Волшебное кольцо», а также сериале «Главный госпиталь». Занимается вокалом, рисует и пишет стихи.

Наиболее известными ролями являются роль Джоан в сериале «Новая Жанна Д’Арк» и роль Тибби в фильмах «Джинсы-талисман» и «Джинсы-талисман 2». Эмбер Тэмблин получила роль врача Марты Мастерс в команде доктора Хауса в 7-м сезоне сериала «Доктор Хаус».

Личная жизнь 
С 6 октября 2012 года Эмбер замужем за актёром Дэвидом Кроссом, с которым она встречалась 4 года до их свадьбы. У супругов есть дочь — Марлоу Элис Кросс (род.15.02.2017).

В мае 2019 года Тэмблин призналась, что сделала аборт в 2012 году.

Фильмография

Награды и номинации 
 2004 — номинация на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса сериала (драма)» («Новая Жанна Д’Арк»)
 2004 — номинация на премию «Прайм-тайм „Эмми“» в категории «Лучшая актриса драматического сериала» («Новая Жанна Д’Арк»)
 2004 — премия «Сатурн» в категории «Лучшая телеактриса» («Новая Жанна Д’Арк»)
 2005 — номинация на премию «Сатурн» в категории «Лучшая телеактриса» («Новая Жанна Д’Арк»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Актрисы США
Актрисы телевидения США
Лауреаты премии «Сатурн» лучшей телеактрисе